Denby ist der Familienname folgender Personen:
 Daniela Denby-Ashe (* 1978), britische Schauspielerin
 David Denby (* 1943), US-amerikanischer Schriftsteller
 Edwin Denby (1870–1929), US-amerikanischer Politiker
 Edwin Denby (Tänzer) (1903–1983), US-amerikanischer Balletttänzer, Schauspieler, Kritiker (Tanz) und Dichter
 Joolz Denby (* 1955), englische Dichterin und Künstlerin
 Kara Denby (* 1986), US-amerikanische Schwimmerin
 Nichole Denby (* 1982), US-amerikanisch-nigerianische Leichtathletin
 Sam Denby, US-amerikanischer YouTuber und Podcaster

Ort in England:
 Denby (Derbyshire), Ort in Derbyshire

im NRHP gelistete Objekte:
 Denby Building, in Palestine, Texas, ID-Nr. 98000694
 Denby House, in Mobile, Alabama, ID-Nr. 84000668